Площадь Освобождения — название одной из площадей в ряде городов мира.

Топонимы 
 Площадь Освобождения (Кривой Рог) (Украина)
 Площадь Освобождения (Мариуполь) (Украина)
 Площадь Освобождения (Сент-Хелиер) (Джерси)

См. также 
 Площадь Тахрир (Александрия, Египет) ( Майда́ну т-Тах̣ри́р — «Площадь освобождения»)
 Площадь Тахрир (Багдад, Ирак)
 Площадь Тахрир (Дамаск, Сирия)
 Площадь Тахрир (Сана, Йемен)

Бывшие названия 
 Площадь Освобождения (Felszabadulás tér), название станции метро Ференциек тере в Будапеште до 1990 года
 Площадь Освобождения (Plaza de la Liberación) Гвадалахара, Мексика
 Площадь Освобождения (Гёрлиц, Германия) — с 1951 по 1990 годы, ныне Почтовая площадь (Postplatz)
 Площадь Освобождения (Place de la Líberation) Дижон, Франция
 Конгрессная площадь (Любляна, Словения)
 Площадь Свободы (Нови-Сад) (Сербия) — в межвоенный период

Художественные произведения 
 «Площадь Освобождения» () — книга Гарета Рубина в жанре альтернативной истории.